Хоро́ший — значения:
Хоро́ший:
 лепый, красный, прекрасный, красивый, красовитый, басистый, баской, видный, взрачный, казистый, приглядный, пригожий, статный, нравный на вид, по наружности;
 добрый или путный, ладный, способный, добротный, дорогой, ценимый по внутренним качествам, полезным свойствам, достоинству.
 Хороший — хутор, Прохоровский район, Белгородская область
 Хороший — специальный психологический и психоаналитический термин.

Фамилия 
 Хороший, Федот Никифорович (в монашестве Михаил; 1885—1977) — епископ неканонической Украинской греко-православной церкви в Канаде.